Гох (нем. Goch) — многозначный термин.

 Гох — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

 Гох, Иоганнес фон (1400—1475) — немецкий монах-августинец.
 Гох, Иван Андреевич (1823—1878) — академик исторической живописи Императорской Академии художеств.

См. также 
 Васил Гох (ум. 1112) — армянский князь.
 Иоло Гох (1315—1402) — валлийский бард и придворный поэт Оуайна Глиндура.